GUI, grafikus felhasználói felület rövidítése
 Kui, angolos átírással gui, koreai grillételek összefoglaló neve
 Gui, családnév